Die Busse Elektromobil-Bau KG war ein deutscher Hersteller von Automobilen.

Unternehmensgeschichte 
Das Unternehmen aus Magdeburg begann 1922 mit der Produktion von Automobilen. Der Markenname lautete BEB. 1923 endete die Produktion.

Fahrzeuge 
Das einzige Modell war ein Cyclecar. Es bot Platz für zwei Personen. Für den Antrieb sorgte ein Elektromotor.

Literatur 

 Nick Georgano: The Beaulieu Encyclopedia of the Automobile, Volume 1 A–F. Fitzroy Dearborn Publishers, Chicago 2001, ISBN 1-57958-293-1 (englisch)

Einzelnachweise 

Ehemaliger Pkw-Hersteller (Deutschland)
Ehemaliges Unternehmen (Magdeburg)
Unternehmen (Preußen)
Ehemaliger Cyclecar-Hersteller
Ehemaliger Elektroautohersteller (Deutschland)
Gegründet 1922
Aufgelöst 1923
Produzierendes Unternehmen (Magdeburg)